Vlasiu:
 Ion Vlasiu (1908, ?  1997), un sculptor, pictor și scriitor român
 Ioana Vlasiu (* 1922, ?), cercetător principal gradul I, doctor în istoria artei

Nume de familie românești